Elisângela Almeida de Oliveira – pallavolista brasiliana
 Márcio Almeida de Oliveira – calciatore brasiliano
 Richard Almeida de Oliveira – calciatore brasiliano naturalizzato azero